Paracryptodira — клада вымерших черепах, живших во времена юрского — палеогенового периодов ( назад). 

Систематики дискутируют, к какому объемлющему таксону относится эта клада: к подотряду скрытошейных черепах (Cryptodira), являясь примитивной линией внутри подотряда, или к самому отряду черепах, являясь сестринским таксоном Cryptodira.

В кладу включают род Boremys, найденных в породах Хелл-Крик и  на юго-западе Северной Дакоты и востоке Монтаны и живших около 80—42 млн лет назад. Длина панциря самого маленького экземпляра составляла 25 см, самого крупного — 80 см. Его отличительной особенностью является то, что черепахи этого рода пережили мел-палеогеновое вымирание примерно 66 миллионов лет назад.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2019 года в кладу включают 3 вымерших семейства:
 Семейство Compsemydidae
 Надсемейство 
 Семейство Baenidae
 Семейство

Примечания 

Вымершие черепахи
Пресмыкающиеся юрского периода
Черепахи мелового периода
Пресмыкающиеся палеоцена
Пресмыкающиеся эоцена